Vrbas – miasto w Serbii 
 Vrbas – rzeka w Bośni i Hercegowinie
 Vrbas – wieś w Bośni i Hercegowinie